Санта Урсула има више значења:

 Санта Урсула (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Урсула (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Урсула (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Урсула (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Урсула, Лос Алпес (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Урсула (Сан Балтазар Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Урсула (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Урсула (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Урсула, Сесар Окања Руеда (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Урсула (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Урсула (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Урсула (Дзилам Гонзалез), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Урсула (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Урсула (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Урсула (Пето), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику